Khavari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Khavari (1923–2021), iranischer kommunistischer Politiker und Vorsitzender der Tudeh-Partei
 Armin Khavari (* 1978), deutscher American-Football-Spieler